Ху́лио Сали́нас Ферна́ндес (; 11 сентября 1962, Бильбао, Баскония) — испанский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Салинас, баск, начал играть за клуб «Атлетик» из Бильбао, дебютировав в Примере в 1982 году. За 17 лет он провёл за клубы Примеры (а их было 6) 417 матчей и забил 152 гола, в то же время играл и его брат Пахти Солинас, игрок «Атлетика», «Сельты» и сборной Испании.

В 1984 Салинас выигрывает дивизиональный приз Пичичи. Он допускается до основы, но играет мало, потому что «Атлетик» был силён, выигрывая Примеру 1983 и 1984 году. В 1986 году Салинас переходит в «Атлетико Мадрид», где за 2 сезона он забивает 31 мяч. Салинаса конечно больше всего запомнили не по этим командам, а по игре за «Барселону». Он перешёл в клуб в 1988, в той команде воссоединились несколько басков, создав свой небольшой мирок внутри клуба. «Барселона» с ними выиграла несколько чемпионатов Испании, Кубок чемпионов, Кубок Кубков и кубок Испании, обыграв сам «Реал». После отъезда из «Барселоны», Салинас стал игроком «Депортиво» из Ла Коруньи, помогая им закончить сезон в Примере, Хулио не был игроком основы, но это не помешало ему забить «дежурные» 12 мячей, один из них особенно запомнился, это был матч на «Камп Ноу» против «Барселоны», его бывшей команды, Салинас вышел за 13 минут до конца и забил. В следующем году «Депортиво» купил Дмитрия Радченко и Салинас почти перестал выходит за клуб из Ла Коруньи, а затем и вовсе перешёл в хихонский «Спортинг», где поклонницы, коих у него было довольно много, придумали ему прозвище «Золотая бутса». В 1997 году Салинас переходит в клуб «Йокогама Маринос», где Салинас показал свои навыки бомбардира, забив в 47 играх 34 мяча. После Японии, Салинас перешёл в «Алавес», который находится близко от его дома в Бильбао. Последняя игра в карьере Салинаса пришлась на матч с его первой командой — «Атлетиком», в котором Салинас забил последний гол в его карьере.

Международная 
В сборной Испании Салинас провёл 56 игр, забив в них 22 мяча. Он участвовал в 3-х чемпионатах мира и двух кубках Европы. Салинас до сих пор со злостью вспоминают после упущенного голевого момента в четвертьфинале ЧМ-1994 с Италией, где тот имел отличный шанс вывести свою команду в полуфинал, но шанс этот не реализовал.

Сейчас Салинас работает футбольным комментатором, задумывается о карьере тренера.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
 Обладатель Кубка чемпионов: 1992
 Финалист Кубка чемпионов: 1993-94
 Обладатель Кубка Кубков: 1989
 Обладатель суперкубка УЕФА: 1992
 Чемпион Испании: 1983, 1984, 1991, 1992, 1993, 1994
 Обладатель Кубка Испании: 1984, 1990, 1995
 Обладатель Суперкубка Испании: 1991, 1992, 1994

Игроки сборной Испании по футболу
Футболисты Испании
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Алавес»